Seznam držav po letnem BDP-ju na prebivalca vsebuje dva seznama: po nominalnem BDP-ju in BDP-ju po kupni moči.

Slovenija z nominalnim BDP na prebivalca 24 019 $ zaseda 34. mesto, po BDP (po kupni moči) z 28 859 Int$ pa 36. mesto.

Podatki za kupno moč so v internacionalnih dolarjih (Int$ - znani tudi kot "Geary–Khamiss" dolarji).

Glej tudi
Kosmati domači proizvod - BDP
Seznam držav po bruto domačemu proizvodu

Sklici

Ekonomski kazalniki
BDP